Be the One – album Jackiego Jacksona z 1989 roku
 „Be the One” – singel BoA z 2004 roku
 „Be the One” – singel Ann Winsborn z 2002 roku
 „Be the One” – singel The Ting Tings z 2008 roku
 „Be the One” – singel Duy Lipy z 2015 roku